Я́ков Задоро́жный:
 Задорожный, Яков Григорьевич (1890—1966) — советский режиссёр научно-популярного кино.
 Задорожный, Яков Степанович (1912—1945) — Герой Советского Союза.